Michel Bouquet se poate referi la : 

 Michel Bouquet (pictor) (1807-1890), un pictor francez;
 Michel Bouquet (actor) (1925-2022), un actor francez de film.